Лупьяк — коммуна во Франции, департамент Жиронда
 Лупьяк — коммуна во Франции, департамент Ло
 Лупьяк — коммуна во Франции, департамент Тарн

См. также 
 Лупьяк-де-ла-Реоль — коммуна во Франции, департамент Жиронда